

Patronyme 

 Archie Wilcox (1903-1993), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 C. J. Wilcox (né en 1990), joueur américain de basket-ball ;
 Cadmus Marcellus Wilcox (1824-1890), officier de carrière de l'armée des États-Unis ;
 Chris Wilcox (né en 1982), basketteur professionnel américain ;
 Collin Wilcox (1924-1996), romancier et scénariste américain ;
 Collin Wilcox Paxton (née en 1937), actrice américaine ;
 Deborah Ann Wilcox, baronne Wilcox de Newport (1969-) femme politique galloise et ancienne enseignante, membre de la Chambre de lords ;
 Eddie Wilcox (1907-1968), pianiste et chef d’orchestre de jazz et de rhythm and blues américain ;
 Ella Wheeler Wilcox (1850-1919), femme de lettres et poétesse américaine ;
 Frank Wilcox (1907-1974), acteur américain ;
 Fred M. Wilcox (1907-1964), réalisateur américain ; 
 Harvey Henderson Wilcox (1832-1891), propriétaire d'un ranch qui est devenu Hollywood, le centre de l'industrie cinématographique des États-Unis ;
 Herbert Wilcox (1892-1977), producteur, réalisateur, scénariste et acteur irlandais ;
 Howdy Wilcox (1889-1923), pilote automobile américain ;
 Jason Wilcox (né en 1971), footballeur anglais ;
 Jessica Arline Wilcox, dite Candy Jones (1925-1990), mannequin, écrivain et animatrice de talk-show américain ;
 John Wilcox (1913-1979), directeur de la photographie anglais ;
 John 'Willie' Wilcox, batteur du groupe de rock américain Utopia ;
 Larry Wilcox (né en 1947), acteur américain ;
 Lisa Wilcox (née en 1964), actrice américaine ;
 Lisa Wilcox (née en 1966), cavalière américaine ;
 Lucille Wilcox Joullin (1876-1924), peintre américaine ;
 Mary Charlotte Wilcox (née en 1947), actrice canadienne ;
 Michael Wilcox, théoricien des couleurs et des pigments en peinture, l'auteur de The Wilcox Guide to the Finest Watercolours, 1991 ;
 Stephen Wilcox (1830-1893), inventeur américain ;
 Wayne Wilcox (né en 1978), acteur et chanteur américain ;
 William Wilcox Robertson (1825-1899), avocat de Montréal.

Toponyme 

 Wilcox, un village en Saskatchewan, au Canada ;
 Wilcox, une petite ville du Wyoming, aux États-Unis ;
 .

Cinéma 

 Wilcox, film canadien de Denis Côté.